Полянский, Александр Александрович (1774—1818) — тайный советник, сенатор.
 Полянский, Александр Александрович (1902—1951) — герой Советского Союза.